Министр оборо́ны Нидерландов () — министерская должность в Совете министров Нидерландов. Министр обороны является членом кабинета Нидерландов и ответственен за общую политику обороны, а также за её реализацию. Оборонная политика является частью политики национальной безопасности Нидерландов. Ниже представлен список министров обороны Нидерландов, который охватывает период с 29 ноября 1813 года по настоящее время. 17 ноября 1813 года после изгнания французских войск с территории Нидерландов была одобрена и учреждена должность военного министра (). Первым эту должность занял — Беренд Хендрик Бентинк тот Бюкхорст. С 29 ноября 1813 по 1 сентября 1928 года должность носила название — военный министр. После этого, до 27 июля 1941 года название было сменено на — министр обороны. Прежнее название «военный министр» вновь было введено с 27 июля 1941 года и оставалось таким до 19 мая 1959 года, когда вновь было возвращено предыдущее название — министр обороны. Действующим министром обороны с 10 января 2022 года по настоящее время является Кайса Оллонгрен.

Министры

Примечания

Литература 

 на английском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 на русском языке

Ссылки 
 Список министров обороны Нидерландов на сайте 
 Список министров обороны Нидерландов на сайте Rulers

Списки:Нидерланды
Министры обороны Нидерландов
Списки министров обороны